Сапота — название нескольких фруктов, произрастающих в Латинской Америке. Некоторые из них не относятся к семейству сапотовые, а названы так только из-за внешнего сходства:
 Сапота (белая или жёлтая сапота)
 Чёрная сапота
 Саподилла (чико-сапота)

Перечень фруктов, носящих название «сапота»: